Лётен () — коммуна в губернии Хедмарк в Норвегии. Административный центр коммуны — город Лётен. Официальный язык коммуны — букмол. Население коммуны на 2007 год составляло 7251 чел. Площадь коммуны Лётен — 369,44 км², код-идентификатор — 0415.

История населения коммуны 
Население коммуны за последние 60 лет.

Спорт 
В окрестностях городка Лётен в сентябре 1962 года прошли первые в мировой истории официальные международные соревнования по спортивному ориентированию бегом. Соревнования имели статус
Чемпионата Европы. Кроме фаворитов — скандинавов, также участвовали спортсмены Венгрии, Швейцарии и Чехословакии.  соревнований была всего одна дисциплина — классическая дистанция. Спортивные карты представляли собой чёрно-белые фотоотпечатки и имели . Мужчины преодолевали дистанцию длиной в 16,7 километра с 13 контрольными пунктами, а женщины соревновались на дистанции в  с .

Первой чемпионкой Европы по спортивному ориентированию стала шведка Улла Линдквист, а среди мужчин победу праздновал норвежец Магне Люстад ().

Уроженцы 
 Э́двард Мунк () — норвежский живописец и график, тяготевший к символизму и экспрессионизму родился в Лётене 12 декабря 1863 года. В Лётене он прожил всего год, но позже, будучи студентом, много раз приезжал сюда.

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика коммуны из бюро статистики Норвегии